

Гаянніс — селище, штат Массачусетс
 Гаянніс — селище, штат Небраска